El título cinematográfico My Bloody Valentine puede referirse a:

 My Bloody Valentine (1981), una película de George Mihalka protagonizada por Paul Kelman y Lori Hallier. 
 My Bloody Valentine (2009), una película de Patrick Lussier protagonizada por Jensen Ackles y Jaime King.